WKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walker's Cay, Isole Abaco (Bahamas)